Il singolare del torneo di tennis Siemens Open 2004, facente parte dell'ATP Challenger Series, ha avuto come vincitore Peter Wessels che ha battuto in finale Raemon Sluiter 7-5, 7-68.

Teste di serie 

 Raemon Sluiter (finale)
 Thierry Ascione (secondo turno)
 Dennis van Scheppingen (secondo turno)
 Richard Gasquet (primo turno)

 Álex Calatrava (quarti di finale)
 Juan Pablo Guzmán (primo turno)
 Julien Jeanpierre (secondo turno)
 Guillermo García López (semifinali)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Siemens Open 2004